Nacz – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim
 Nacz – kilka folwarków i zaścianek nad rzeką Naczą, w powiecie słuckim, należące do parafii katolickiej w Klecku:
 Nacz Bryndzowska – dziedzictwo Czarnockich,
 Nacz – własność Falskich,
 Nacz Glebowska – własność Święcickich,
 Nacz – własność Płaskowickich,
 Nacz – własność Iwaszkiewiczów,
 Nacz Lubaczewska – własność Hrehorowiczów,
 Nacz – zaścianek w pobliżu folwarku Hatlewszczyzna, w XVI wieku własność Hlebowiczów.
 Nacz Stara – folwark w powiecie słuckim, własność polskiej rodziny Voigtów
 Nacz – rzeka na Białorusi, dopływ Łani

Przypisy